L'édition 2020 du tournoi de tennis de Kitzbühel se déroule exceptionnellement à cause de la pandémie de Covid-19 du  au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
Le tournoi ayant lieu pendant la deuxième semaine de l'US Open, de nombreux joueurs ayant fait un bon parcours à New York ne peuvent participer au tournoi. On note les forfaits des Allemands Jan-Lennard Struff et Alexander Zverev, de l'Américain Taylor Fritz, de l'Australien Alex De Minaur, de l'Autrichien Dominic Thiem, des Canadiens Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, du Chilien Cristian Garín, du Croate Borna Ćorić, des Espagnols Roberto Bautista-Agut et Pablo Carreño Busta, du Français Adrian Mannarino, de l'Italien Matteo Berrettini et du Russe Andrey Rublev.

Pendant le tournoi

Lauréats 
Miomir Kecmanović remporte le tournoi en simple en battant Yannick Hanfmann en finale. Il s'agit de son premier titre ATP en simple.

En double, Austin Krajicek et Franko Škugor décrochent leur premier titre ensemble en s'imposant en finale face à Marcel Granollers et Horacio Zeballos. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Kitzbühel
 Saison 2020 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2020
Sport en Autriche en 2020
Tennis masculin en 2020
Tennis en septembre 2020